Словенија је на олимпијским играма први пут као самостална екипа учествовала на зимским олимпијским играма у Албервилу 1992.

На Олимпијским играма словеначки спортисти учествовали су у саставу следећих земаља:
  (1912)
  (1920—1988)
  (1992. - )

У периоду од Зимских олимпијских игара у Албервилу 1992. до Сочија 2014. словеначки спортисти освојили су укупно 34 олимпијске медаље.

Медаље

Летње олимпијске игре

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста Словеније и освојених медаља по спортовима на ЛОИ 

Разлика у горње две табеле од 110 учесника (78 мушкараца и 32 жене), настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова и дисциплина на истим играма урачунат само једном

Освајачи медаља на ЛОИ

Зимске олимпијске игре

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста Словеније и освојених медаља по спортовима на ЗОИ 

Разлика у горње две табеле у броју учесника, за 104 (66 мушкараца и 38 жена) настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Освајачи медаља на ЗОИ

Укупно медаља на ОИ 
После ЛОИ 2016.

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Настја Говејшек, 15 година и 18 дана Лондон 2012., пливање
 Најстарији учесник: Рејмонд Дебевец, 49 година и 131 дан, Лондон 2012., стрељаштво
 Највише учешћа:Рејмонд Дебевц 6 учешћа (1992—2012)
 Највише медаља:Изток Чоп 4 (1+1+2), Тина Мазе 4 (2+2+0)
 Прва медаља:Бронза Двојац без кормилара: Изток Чоп и Денис Жвегељ, Барселона 1992.
 Прво злато:Дубл скул: Изток Чоп и Лука Шпик, Сиднеј 2000.
 Најбољи пласман на ЛОИ: 35, Сиднеј 2000.
 Најбољи пласман на ЗОИ: 16, 2014 Сочи

Види још 
 Списак носилаца заставе Словеније на олимпијским играма

Извори

Спољашње везе 
 Олимпијски комитет Словеније
 Профил на страници МОК